En Pologne, Gozdów peut désigner :

 Gozdów, un village du powiat de Koło dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Gozdów, un village du powiat de Turek dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Gozdów, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Gozdów, un village dans la voïvodie de Lublin.